Нурба́ев — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Нурбаев, Абдурахман Баймухаметович (род. 1926) — советский казахский партийный и государственный деятель.
 Нурбаев, Каирболат Жакенович (род. 1959) — доктор исторических наук, профессор Павлодарского государственного педагогического института.
 Нурбаев, Карим Нурбаевич (1915—1971) — казахский советский государственный и общественный деятель.
 Нурбаев, Мамат Нурбаевич (1911—1991) — киргизский советский государственный деятель.
 Нурбаев, Мухаметкали (1901 — ?) — колхозник, лишённый звания Героя Социалистического Труда.
 Нурбаев, Мырзыкадыр (1909 — ?) — советский государственный деятель, министр юстиции Казахской ССР в 1943—1952 годах.
 Нурбаев, Ойбек (род. 1988) — узбекский футболист, нападающий.
 Нурбаев, Орман Каримович (род. 1966) — казахский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Монголии.
 Нурбаев, Толеген Болатович (род. 1967) — казахский дипломат. 
 Нурбаев, Усербай (1899 — ?) — Герой Социалистического Труда.
Нурбаев, Герман Каримович (род. 1968) — казахстанский юрист, правозащитник, общественный деятель и инвестор, судья Верховного Суда Казахстана.

См. также 
 Нурбану-султан